Valenzuela ist der Familienname folgender Personen:

 Adela Valenzuela (* 1992), mexikanische Handballspielerin
 Albane Valenzuela (* 1997), Schweizer Golferin
 Alberto Valenzuela Llanos (1869–1925), chilenischer Maler
 Alfredo Valenzuela Puelma (1856–1909), chilenischer Maler
 Andrés Valenzuela (* 1989), mexikanischer Eishockeyspieler
 Edmundo Ponziano Valenzuela Mellid (* 1944), paraguayischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof

 Francisca Valenzuela (* 1987), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Horacio del Carmen Valenzuela Abarca (* 1954), chilenischer Geistlicher, zurückgetretener Bischof von Talca
 Ismael Valenzuela (1934–2009), US-amerikanischer Jockey
 Jesús Valenzuela (* 1983), venezolanischer Fußballschiedsrichter

 Juan Carlos Valenzuela (* 1984), mexikanischer Fußballspieler
 Laura Valenzuela (1931–2023), spanische Moderatorin und Schauspielerin
 Luisa Valenzuela (* 1938), argentinische Schriftstellerin
 Manuel Antonio González Valenzuela (1783–1823), chilenischer Politiker, Präsident 1823
 Milton Valenzuela (* 1998), argentinischer Fußballspieler
 Pablo Macías Valenzuela (1891–1975), mexikanischer Politiker und Divisionsgeneral
 Pedro José Valenzuela Jáuregui (1797–1865), Politiker in der Provinz Guatemala
 René Valenzuela (* 1955), chilenischer Fußballspieler 
 Rodolfo Valenzuela Núñez (* 1954), katholischer Bischof
 Rodrigo Valenzuela (* 1975), chilenischer Fußballspieler
 Roland Valenzuela (1969–2010), honduranischer Politiker

Siehe auch:
 Valenzuela Ríos

Valenzuela ist der Name folgender Orte und Bezirke:
 Valenzuela (Córdoba), eine Gemeinde in Córdoba, Spanien
 Valenzuela (Distrikt in Paraguay), ein Distrikt in Cordillera, Paraguay
 Valenzuela City, eine Stadt auf den Philippinen

Valenzuela bedeutet außerdem:
 Valenzuela (Gattung), eine Gattung in der Familie Caeciliusidae (Ordnung Psocoptera)